Stefan Reichmuth (* 20. září 1994 Schwyz) je švýcarský zápasník–volnostylař.

Sportovní kariéra 
Vyrůstal v obci Grosswangen v Lucernském kantonu. Zápasení se věnoval v nedalekém Willsau v klubu Lions od 10 let pod vedením Thomase Bucheliho. Od roku 2015 je součástí armádního programu na podporu vrcholových sportovců. Ve švýcarské volnostylařské reprezentaci se pohyboval od roku 2014 ve váze do 74 kg. Na olympijskou sezonu 2016 najal švýcarský zápasnický svaz rumunského trenéra Nicolae Ghițu, pod jehož vedením se přesunul do vyšší váhové kategorie do 86 kg. Na kvalifikačních turnajích pro start na olympijské hry v Riu ještě neuspěl, ale v roce 2019 třetím místem na mistrovství světa v Nur-Sultanu kvalifikoval na olympijské hry v Tokiu v roce 2020.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Výsledky Stefana Reichmutha na uni-leipzig.de

Švýcarští volnostylaři
Narození 20. září
Narození v roce 1994
Narození ve Schwyzu
Žijící lidé
Muži